The Ritual bezeichnet:
 The Ritual (Album), ein Album der US-amerikanischen Band Testament 
 The Ritual (1996), einen Kurzfilm von Gore Verbinski aus dem Jahr 1996
 The Ritual (2009), einen Horrorfilm von Anthony Spadaccini aus dem Jahr 2009
 The Ritual (2017), einen Horrorfilm von David Bruckner aus dem Jahr 2017

Siehe auch:
 Ritual (Begriffsklärung)